L'Admirable Crichton () est une pièce britannique de J. M. Barrie créée le  au Duke of York's Theatre de Londres.

Elle a été adaptée plusieurs fois au cinéma et à la télévision :
, film britannique muet de , sorti en 1918 ;
L'Admirable Crichton (Male and Female), film américain muet de Cecil B. DeMille, sorti en 1919 ;
L'Admirable Crichton (The Admirable Crichton), film américain de Lewis Gilbert, sorti en 1957 ;
, téléfilm de George Schaefer, diffusé en 1968.